Kębłowice peut désigner en Pologne :

 Kębłowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Kębłowice, village de la voïvodie de Mazovie